Башня Бисмарка:

 Башня Бисмарка — башни-памятники, строившиеся в память о «железном канцлере» Отто фон Бисмарке.
 Башня Бисмарка — мемориальная башня высотой 22 м в немецком городе Вупперталь.
 Башня Бисмарка — мемориальная башня высотой 26 м в немецком городе Мюльхайм-на-Руре.
 Башня Бисмарка — мемориальная башня высотой 34 м в немецком городе Бохуме.
 Башня Бисмарка — одна из башен Бисмарка, расположенная в поселке Горино (нем. Ober-Eisseln) Неманского района.
 Башня Бисмарка — мемориальная башня высотой 16,75 м в районе Край немецкого города Эссен.